No Brasil
 Montes Claros, município
 Montes Claros de Goiás, município 

Em Portugal
 Batalha de Montes Claros 

Em Espanha
 Montesclaros, município 

Desambiguações de topônimos